Lora simplex är en snäckart som först beskrevs av Middendorff 1849.  Lora simplex ingår i släktet Lora och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
simplex